Il doppio del torneo di tennis ATP Bordeaux 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Saša Hiršzon e Goran Ivanišević che hanno battuto in finale Henrik Holm e Danny Sapsford 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Wayne Ferreira /  Jim Grabb (semifinali)
 Rodolphe Gilbert /  Guillaume Raoux (primo turno)

 Brent Haygarth /  Kent Kinnear (primo turno)
 Mikael Bauer /  David Prinosil (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Bordeaux 1995
ATP Tour 1995